Джемилев — фамилия.

Известные носители 
 Джемилев, Аким Абдурахманович (1918—2001) — крымскотатарский балетмейстер, танцор, хореограф.
 Джемилев, Мустафа Абдулджемиль (род. 1943) — деятель крымскотатарского национального движения.
 Джемилев, Решат (1931—2002) — крымскотатарский общественный активист.
 Джемилев, Усеин Меметович (род. 1946) — советский и российский химик-органик, член-корреспондент РАН.